Canavaggia est un nom d'origine corse pouvant désigner :

 Canavaggia, commune de Haute-Corse ;
 la famille Canavaggia :
 Jérôme Canavaggia, magistrat, qui eut trois filles :
 Marie Canavaggia (1896-1976), traductrice et proche collaboratrice de Louis-Ferdinand Céline,
 Jeanne Canavaggia (1900-1995), peintre abstrait,
 Renée Canavaggia (1902-1997), astrophysicienne.

Patronyme